

Cucina 
 Pan d'Oropa – dolce tradizionale di Biella, in Piemonte (Italia)

Geografia 
 Oropa – frazione del comune di Biella, in Piemonte (Italia)
 Oropa – torrente della provincia di Biella, in Piemonte (Italia)

Zoologia 
 Cane da pastore di Oropa – razza canina

Arte 
 Santuario di Oropa
 Cimitero monumentale di Oropa
 Sacro Monte di Oropa
 Maestro della Madonna di Oropa
 Maestro di Oropa

Altro 
 Funivie di Oropa 
 Stazione meteorologica di Oropa
 Giardino botanico di Oropa